Superliga chorwacka w piłce siatkowej mężczyzn - najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Chorwacji założona w 1992 roku po odłączeniu się Chorwacji od Jugosławii. Rywalizacja w niej toczy się co sezon, systemem ligowym wraz z fazą play-off - o tytuł mistrza Chorwacji, a za jej prowadzenie odpowiada Chorwacki Związek Piłki Siatkowej (chorw. Hrvatski Odbojkaski Savez). 

Drużyny, które nie utrzymały się w lidze, relegowane są do 1. B liga.

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 
 

!